Сотело има више значења:

 Сотело (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сотело (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сотело, Лас Плајас де Сотело (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику